Брайън Форбс, CBE () е английски режисьор, сценарист и актьор.

Биография

Филмография

Кино

Външни препратки 
 

Английски режисьори
Английски сценаристи
Английски актьори и актриси
Театрални актьори и актриси
Носители на награда BAFTA
Командори на Ордена на Британската империя